MZ poate fi:
 Mozambic, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .mz, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Mozambic
 MŽ, societate feroviară de transport călători din Republica Macedonia
 Mizoram, stat în India, codul ISO 3166-2:IN